Сен-Марте́н-ла-Меа́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Ла-Рош-Канийак. Округ коммуны — Тюль.

Код INSEE коммуны — 19222.

Коммуна расположена приблизительно в 420 км к югу от Парижа, в 95 км юго-восточнее Лиможа, в 21 км к юго-востоку от Тюля.

История 
Во время Великой французской революции название коммуны было изменено на Ле-Жакобен-де-ла-Меан ().

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 363 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 197 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 124 были экономически активными, 73 — неактивными (показатель активности — 62,9 %, в 1999 году было 63,0 %). Из 124 активных работали 114 человек (66 мужчин и 48 женщин), безработных было 10 (8 мужчин и 2 женщины). Среди 73 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 40 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Мартен
 Придорожный крест. Памятник истории с 1927 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез